Schwarzadlergüetli steht für Bauwerke in Schaffhausen, Schweiz:
 Wohngebäude Schwarzadlergüetli
 Arbeitersiedlung Schwarzadlergüetli